Laurel de San Antonio puede referirse a:
 el nombre común de la planta Epilobium angustifolium; o
 el nombre común de la planta Epilobium hirsutum.